Ruhbach und Ruhbächle sind geographische Namen:

 Ruhbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs bei Bernau, Markt Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Ruhbach (Sulzbach), linker Oberlauf des Sulzbachs bis Schnappach, Stadt Sulzbach/Saar, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

 Ruhbächle, linker Zufluss der Hauensteiner Alb  (zum Hochrhein) gegenüber Güchslerhaus, Stadtteil Schlageten, St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Ruhbach ist der Familienname von:
 Gerhard Ruhbach (1933–1999), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Rubach